Osceola kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Osceola (Arkansas)
Osceola (Indiana)
Osceola (Iowa)
Osceola (Missouri)
Osceola (Nebraska)
Osceola (Wisconsin)

Of naar:
Osceola (volk), een indianenstam

Zie ook
 Osceola County (doorverwijspagina)